Långnäs kan verwijzen naar:
Långnäs (Åland) - veerhaven op Åland
Långnäs (Zweden) - gehucht in Noord-Zweden